Anshan puede referirse a:

 Anshan, una antigua ciudad del Imperio elamita, situada en el actual Irán.
 Anshán, una ciudad china situada en la provincia de Liaoning.
 (3136) Anshan, un asteroide del cinturón de asteroides.